La Lega Nazionale B 1947-1948, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria dell'Urania Ginevra.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1948-1949
      Retrocessa in Prima Lega 1948-1949

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per il primo posto

Verdetti 
 Urania Ginevra e Chiasso promosse in Lega Nazionale A.
 Concordia Basilea e Sciaffusa retrocesse in Prima Lega.

Risultati

Tabellone

Calendario

Fonti e bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1947 e 1948.
L'Express, annate 1947 e 1948.
L'Impartial, annate 1947 e 1948.
Le Temps, annate 1947 e 1948.
Tribune de Lausanne, annate 1947 e 1948.

Collegamenti esterni
 Stagione 1947/48 su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato de "Le Temps".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1947
Calcio nel 1948
1948 2